Chapelle du Grand Séminaire peut faire référence à :
 la chapelle Saint-Charles-Borromée de Metz ;
 la chapelle du Grand Séminaire de Montréal.